Los oftalmosaúridos (Ophthalmosauridae) fue una familia de ictiosaurios tunosaurios que existieron desde el periodo Jurásico Medio hasta el Cretácico Superior (Bajociano - Cenomaniense) de Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica.

Dentro de los oftalmosaúridos existen dos linajes: uno de ellos incluye a Aegirosaurus y Ophthalmosaurus, y el otro a Brachypterygius, Caypullisaurus y Platypterygius.

Hasta el momento, el oftalmosáurido más antiguo conocido es Mollesaurus de principios del Bajociano de Argentina. Nombrado por George H. Baur, en 1887, contiene a taxones basales como Ophthalmosaurus. Appleby (1956) nombró al taxón Ophthalmosauria el cual fue usado por algunos autores, pero si estos dos nombre son sinónimos, Ophthalmosauridae tiene prioridad sobre Ophthalmosauria.

Sólo tres géneros sobrevivieron al evento de extinción del final del Jurásico: Caypullisaurus, Maiaspondylus y Platypterygius. Estos sin embargo, tenían una distribución cosmopolita. El último de ellos que persistió fue Platypterygius. Este género se extinguió hace cerca de 30 millones de años antes del fin del período Cretácico Superior. Esto ocurrió cuando hubo un evento de anoxia en los mares profundos, el cual eliminó a muchos animales bajo las aguas pelágicas. Los ictiosaurios, siendo reptiles, iban a la superficie para respirar, pero la extinción masiva acabó con sus especies de presa.

Filogenia 

Ophthalmosauridae es un taxón basado en nodos definido por Ryosuke Motani (1999) como "el último ancestro común de Brachypterygius extremus y Ophthalmosaurus icenicus y todos sus descendientes". La definición que él propuso para Ophthalmosauria fue exactamente la misma. En este caso ambos son sinónimos. El cladograma siguiente sigue la topología de un análisis realizado en 2010 por Patrick S. Druckenmiller y Erin E. Maxwell.

Valentin Fischer, Edwige Masure, Maxim S. Arkhangelsky y Pascal Godefroit (2011) describieron un nuevo género de Ophthalmosauridae. Ellos lo redefinieron como "el último ancestro común de Arthropterygius chrisorum y Ophthalmosaurus icenicus y todos sus descendientes". En este caso Ophthalmosauria no es un sinónimo más moderno de Ophthalmosauridae. El cladograma siguiente sigue a Fischer et al. 2011.

*Nota: Posición de Ophthalmosauria por definición.

Fischer et al. (2012) describieron un nuevo género de Ophthalmosauridae, Acamptonectes. Ellos definieron por primera vez dos subfamilias dentro de Ophthalmosauridae, Ophthalmosaurinae y Platypterygiinae. Ophthalmosaurus y Platypterygius se consideraron como no monofiléticos. Ophthalmosauridae fue caracterizado por la reducción del área extracondilar, el trocánter dorsal en forma de lámina, un húmero con una faceta para un elemento accesorio anterior y la ausencia de sujeción en los elementos de la aleta delantera. El cladograma siguiente sigue a Fischer et al. 2012.

Referencias 

Ictiosaurios del Jurásico
Ictiosaurios del Cretácico